Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2008/2009.

В плей-офф приняли участие 16 клубов, занявших первые два места в группах на групповом этапе. Матчи плей-офф начались 24 февраля 2009 года, а закончились 6 мая. Финальный матч Лиги чемпионов прошёл 27 мая на Олимпийском стадионе в Риме. Победителем стала «Барселона».

В данной статье указано центральноевропейское время.

Участники

Сетка плей-офф

1/8 финала 
Жеребьёвка состоялась 19 декабря 2008 года. Первые матчи прошли 24—25 февраля, ответные — 10—11 марта 2009 года.

|}

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 20 марта 2009 года. Первые матчи прошли 7—8 апреля, ответные — 14—15 апреля.

|}

Полуфинал 
Первые матчи прошли 28—29 апреля, ответные — 5—6 мая.

|}

Финал

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2008/2009